Amedeo Natoli (23. září 1888, Palermo – 1. června 1953, Paříž) byl francouzsko-italský bankéř, člen finanční dynastie Natoli (de Nanteuil). Jeho pravnuk Paolo Biotti Natoli.

Život 
Natoli byl italsko-francouzský bankéř, podnikatel, spisovatel a filantrop, který významně ovlivnil moderní pojišťovnictví. Většinou žil a působil v Paříži.

Natoli pocházel z rodiny, příbuzné s francouzskými králi. Zdědil velmi starou rodinnou banku a založil rovněž rodinnou pojišťovnu Alleanza Securitas Esperia. Je pokládán za "za otce moderního pojišťovnictví". Byl ženatý s Nicolettou Perez a měli jednoho syna Aldo.

Bankovní a finanční publikace 
 "Amedeo Natoli pojištění a zajištění", Amedeo Natoli, Nakladatelství Bestetti, Paris 1934 (italsky, německy, anglicky, španělsky, francouzsky).

Ocenění a vyznamenání 
  Velký důstojník Řádu za zásluhy o Italskou republiku (Grande Ufficiale, Ordine al Merito della Repubblica Italiana) za zásluhy ve finančním sektoru (1933).

Odkazy

Reference

Související články 
 Paolo Biotti Natoli

Literatura 
 Peter Borscheid, Niels Viggo Haueter (2012), World Insurance: The Evolution of a Global Risk Network, OUP Oxford, 2012 ()
 Amedeo Natoli, Insurance and Reinsurance, vyd. Ed. Bestetti, Milan, 1934, International Register of Social History (IIHS), Amesterdam, Netherlands
 Who Owns Whom: Continental Europe, Volume 1, Dun & Bradstreet, Northwestern University, 1980
 Roberto Baglioni, Guida agli archivi e alle fonti storiche delle assicurazioni in Italia, Marsilio, 2003, 
 Il Massimario del Foro italiano, Volume 32, Società editrice "Il Foro italiano", Ed. Corte suprema di cassazione, Italy, 1963
 Luis Benítéz de Lugo y Reymundo, Principios generales e historia del seguro. El Contrato de seguros, Volume 1 di Tratado de seguros, nstituto Editorial Reus, 1955, p. 195
 AA. VV.,Piero Barucci, Simone Misiani, Manuela Mosca, La cultura economica tra le due guerre, Biblioteca storica degli economisti italiani, Franco Angeli, 2015, p. 262
 Anna Li Donni, Pina Travagliante, Il pensiero, le dottrine e l'insegnamento economico in Sicilia nel ventennio, Franco Angeli, 2016, p. 31
 Lloyd's Register of Shipping: Appendix, 1952, (Amedeo Natoli. National Provincial Bank, Ld.)
 Die Versicherung, sv. 12, 1937, Maison Natoli (Paris)
 The Weekly Underwriter, Volume 137, Underwriter Printing and Publishing Company, 1937
 Peter Borscheid, Niels Viggo Haueter (2012), World Insurance: The Evolution of a Global Risk Network, OUP Oxford University, 2012 (Ligação de livros do Google)
 A. Giuffrè, Il trasporto marittimo di cose nel sistema dei trasporti internazionali, 1976, University of Virginia, Spojené státy americké
 Salvatore Galgano, Jurisprudence comparée en matière de droit commercial, maritime, aérien, de propriété industrielle et de droits d'auteur, Volumi 7-8, Edizione dell'Istituto di studi legislativi, 1942
 Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Volumi 11-13, Istituto italiano degli attuari, 1941
 Revista de Ciencias Económicas, 1938, Espana, University of California
 Lloyd's of London Register of Shipping: Register book. Register of ships, Volume 2, Comitê de Lloyds e Lloyds, Lloyd's of London, 1938
 Comptes rendus du onzième Congrés international d'actuaires: à Paris du 17 au 24 juin 1937, Volume 5, Gauthier-Villars, 1937, Pennsylvania State University
 Sergio M. Carbone, La legislazione fascista. 1929-34, Volume 1, 1934
 Die Versicherung, Volume 9, 1934 University of Michigan (Ligação de livros do Google)
 Francesco Berlingieri, International Maritime Conventions, Volume 1

Externí odkazy 
 
    Obsahuje informace o kolekci veřejných i soukromých dokumentů k dispozici pro výzkumné pracovníky banky Historical Archives Center Intesa Sanpaolo
    databázový soubor Intesa Sanpaolo

Bankéři
Narození v roce 1888
Úmrtí v roce 1953
Muži
Narození 12. června
Úmrtí 1. června
Francouzi
Italové
Narození v Palermu